Saints and Sinners peut désigner :

Musique

Groupes 
 , groupe de jazz américain formé en 1960 ;
 , groupe de heavy metal canadien formé en 1991.

Albums 
 Saints and Sinners, album du chanteur et guitariste américain de blues Johnny Winter sorti en 1974 ;
 Saints & Sinners, album du groupe britannique de hard rock Whitesnake sorti en 1982 ;
 , album du musicien américain de heavy metal Kane Roberts sorti en 1991 ;
 , album du groupe canadien de heavy metal  sorti en 1992 ;
 Saints & Sinners, album du girl group britanno-canadien All Saints sorti en 2000 ;
 , album du groupe américain de rock  sorti en 2009.

Festival 
 Saints and Sinners Festival, festival américain de musique hardcore et heavy metal.

Cinéma 
 Saints and Sinners, film américain réalisé par James Kirkwood Sr. sorti en 1916 ;
 , film britannique réalisé par Leslie Arliss sorti en 1949 ;
 , film américain réalisé par Paul Mones sorti en 1994 ;
 Saints and Sinners, film documentaire réalisé par Abigail Honor et Yan Vizinberg sorti en 2004.
 Saints and Sinners, court métrage américain d'Henry Otto sorti en 1915

Télévision 
 , série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 1962 ;
 , série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2007.
 Saints & Sinners, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2016.

Homonymie de titre